Villa del Campo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Villa del Campo, Mexiko, ort, Baja California, Tijuana,

Spanien 

 Villa del Campo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
Villa del Campo, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres,